Картес (исп. Cartes) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия.
 Картес, Орасио — парагвайский политик и бизнесмен, действующий Президент Парагвая с 15 августа 2013 года.